Смоле́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Смоленськ.

 Смоленська вулиця — вулиця в місті Дніпро
 Смоленська вулиця — вулиця в місті Донецьк
 Смоленська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя
 Смоленська вулиця — вулиця в місті Луганськ
 Смоленська вулиця — вулиця в місті Одеса
 Смоленська вулиця — вулиця в місті Севастополь
 Смоленська вулиця — вулиця в місті Харків
 Смоленська вулиця — вулиця в місті Чернівці

Колишні назви:
 Смоленська вулиця — колишня назва вулиці Сім'ї Бродських у місті Київ
 Смоленська вулиця — колишня назва вулиці Павла Цвітнова у місті Кривий Ріг
 Смоленська вулиця — колишня назва вулиці Литовська у місті Кропивницький

Див. також 
 Смоленська

Вулиці